Noisecore es un término que puede referirse a tres géneros musicales diferentes:
 Un subgénero del hardcore techno, similar al power noise o breakcore.
 Una forma de grindcore, también conocida como noisegrind.
 Una derivación del metalcore con especial énfasis en la disonancia y la experimentación.

Subgéneros del punk
Géneros de música electrónica